Нумеро Сијете, Гранха Авикола има више значења:

 Нумеро Сијете, Гранха Авикола (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нумеро Сијете, Гранха Авикола (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику